Michael Barone est un expert politique et commentateur conservateur américain.
 J. Michael Barone est le présentateur des émissions radiophoniques Pipedreams, The New Releases et Orchestre de chambre de Saint Paul d’American Public Media.
 Michael Barone est un photographe artistique américain.
 Michael Barone est un personnage de la série télévisée américaine Tout le monde aime Raymond interprété par Sullivan Sweeten.